

Грабовиця (Ґрабовиця) — село в гміні Сусець Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Ґрабовиця — село в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства